

Источник 
Населенные пункты города Бор